

Boek 
 Denial (David Belbin), een roman van David Belbin
 Denial (Peter James), een roman van Peter James
 Denial (Stuart M. Kaminsky), een roman van Stuart M. Kaminsky
 Denial (Coleen Nolan), een roman van Coleen Nolan

Film 
 Denial (1990), een Amerikaanse dramafilm
 Denial (1998), een Amerikaanse romantische film
 Denial (2016), een Brits-Amerikaanse biografische film

Muziek 
 Denial (Sevendust), een single van Sevendust
 Denial (Sugababes), een single van Sugababes

Overige 
 Denial, Engels woord voor Ontkenning (psychologie)